StupidMadWorld (; настоящее имя — Макси́м Влади́мирович Якиме́нко; род. 31 октября 1989, Фёдоровка, Казахстан) — казахстанский видеоблогер, бывший врач.

Создатель и владелец YouTube-канала с названием «StupidMadWorld». Самый популярный техноблогер в Казахстане. Входит в рейтинг журнала Forbes «15 самых популярных YouTube-каналов Казнета» и в «20 самых популярных YouTube-каналов Казнета».

По состоянию на январь 2023 года на YouTube-канал «stupidmadworld» подписаны 750 тысяч человек, а видео на нём собрали суммарно 172 миллионов просмотров.

Входит в ТОП-20 каналов YouTube на тему IT по данным медиалогии

Биография 
Максим Владимирович Якименко родился 31 октября 1989 года в селе Фёдоровка, Казахстан. После школы поступил на медицинский факультет в ЗКГМУ имени М. Оспанова. По специальности врач общественного здравоохранения.

Начинал свою карьеру во врачебном деле. Из-за низкой зарплаты ему пришлось сменить место работы.

Максим, освоив базовый видеомонтаж, начал производить на заказ коммерческие видео.

Карьера на YouTube 
21 октября 2013 года Максим Якименко создал канал на YouTube под названием «stupidmadworld» и ведёт его по сей день. Первоначально на канале выходили обзоры мобильных игр и приложений для iOS и Android, позже стали выходить обзоры техники (телефонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков).

В 2017 году канал набрал 100 тысяч подписчиков, а в 2020 году перешёл планку в 500 тысяч подписчиков.

10 июля 2020 года канал был взломан путём фишинга.

24 июля 2020 года YouTube восстановил доступ к каналу.

10 августа 2020 был создан дополнительный YouTube-канал «MadNews», на котором публикуются новости IT-индустрии.

1 сентября 2020 года видео с основного канала появилось в онлайн-кинотеатрах.

В 2022 году Максим стал соведущим на популярном в России YouTube-канале «Rozetked».

Официальный сайт 
В 2022 году команда StupidMadWorld запустила онлайн-медиа о технологиях.

Основной целью запуска сайта стало привлечение узконаправленных специалистов iT-индустрии для их консолидации в рамках единого информационного поля.

На сайте функционируют тематические разделы, посвящённые фильмам, DVD-продукции, музыке, комиксам, спорту, аниме, автомобилям и телевидению.

Примечания

Ссылки 
 stupidmadworld.com — официальный сайт StupidMadWorld

Ютуберы, известные под псевдонимами
Ютуберы Казахстана